Стражник — назва посад у Речі Посполитій (XVI—XVIII ст.) і Російській імперії (XIX—XX ст.).
 Стражник великий литовський
 Стражник польний литовський
 Стражник — село в Польщі, у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства.
 «Стражник» — російський безствольний пістолет цивільної самооборони.